ASCAR steht für

 , heute Stock Car Speed Association (SCSA)
 , dt. Südasiatische Vereinigung für regionale Kooperation, engl. Abk. SAARC

Abkürzung